Bart Gabriëls, Nederlands honkballer
 Bert Gabriëls, Belgisch acteur, cabaretier en komiek
 Jaak Gabriëls, Belgisch politicus
 Jan-Willem Gabriëls, Nederlands roeier
 Katja Gabriëls, Belgisch politica
 Stijn Gabriëls, Nederlands honkballer

Zie ook 
 Gabriël (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam